Taba ist Ortsname von:
 Taba (Ägypten)
 Taba (Bururi) (Burundi)
 Taba (Songa) (Burundi)
 Taba (Ruanda)
 Taba (Salomonen)

Taba ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Taba (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hilde Taba (1902–1967), amerikanische Pädagogin

Weiteres
 Taba (Sprache), in Indonesien
 Taba (Schiff), ägyptisches RoRo-Fährschiff